Rive-Sud peut faire référence à :
 Rive-Sud de la Méditerranée,
 Rive-Sud de Montréal,
 Rive-Sud de Québec.

Voir aussi 
 Rive-Ouest;
 Rive-Nord.